Little Norway har flere betydninger:

 Little Norway (flyveskole) – flyveskole i Canada/ England under 2. verdenskrig.
 Little Norway, Wisconsin – levende norsk landsbymuseum beliggende i Blue Mounds i Wisconsin, USA.